Nueva Plymouth puede referirse a:

Localidades 
 Nueva Plymouth, localidad de Nueva Zelanda.
 Nueva Plymouth, localidad de Idaho (Estados Unidos).
 Nueva Plymouth, localidad de Ohio (Estados Unidos).

Accidentes geográficos 
 Bahía de Nueva Plymouth, en la Isla Livingston (Antártida).